Der WAFU Cup of Nations 2019, die Fußball-Westafrikameisterschaft, fand vom 28. September bis 13. Oktober 2019 in Senegal statt. Es war die dritte Auflage der Regionalmeisterschaft Westafrikas unter dem Sponsoring von FOX Sports. Das Turnier wurde von der West African Football Union/Union des Fédérations Ouest-Africaines de Football (WAFU–UFOA) organisiert. Sieger wurde die senegalesische Fußballnationalmannschaft. Die Trostrunde gewann die Auswahl Guineas.

Zunächst war Nigeria als Gastgeber für 2019 bekanntgegeben worden, erhielt aber später das Recht der Austragung des WAFU Cup of Nations 2021.

Alle Spiele finden im Stade Lat-Dior in Thiès statt, dessen Umbau für dieses Turnier rechtzeitig fertig geworden ist und das Platz für 15.000 Zuschauer bietet.

Teilnehmer und Modus 
Alle 16 Vollmitglieder der WAFU sind spielberechtigt. Die Mannschaften spielen zunächst im K.-o.-System in jeweils einer Partie acht Sieger aus. Anders als bei der vorherigen Austragung ziehen die Sieger direkt ins Viertelfinale ein. Die Verlierer spielen im Viertelfinale der Trostrunde. Wegen der Suspendierung von Sierra Leone wurde Marokko eingeladen, an dessen Stelle teilzunehmen. Schlussendlich nahm doch Sierra Leone teil.

Vorrunde 
Die Verlierer ziehen in die Trostrunde ein. Angabe in Klammern bezeichnet die Zone.

* Das Spiel wurde nach einem Ausfall der Flutlichtanlage in der 70 Spielminute unterbrochen. Es wurde am 30. September zu Ende gespielt.

Trostrunde

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Hauptrunde

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Weblinks 
 soccer24.com: WAFU Cup of Nations 2019 – Soccer Africa, live results
 Offizielle Website Regionalzone West A (englisch)
 Website der WAFU–UFOA (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballveranstaltung 2019
Sportveranstaltung im Senegal
Fußball (Senegal)
Sport (Thiès)